Чэнь Чжэнгао (род. в марте , Хайчэн (Аньшань), пров. Ляонин), с дек. 2007 года губернатор пров. Ляонин, член ЦК КПК с 2012 года (кандидат с 2007 года).

Член КПК с 1972 года, член ЦК КПК 18 созыва (кандидат 17 созыва).

Биография 
Окончил Даляньский морской университет.

В 1997—98. — помощник губернатора, в 1998—2003 годах — заместитель губернатора пров. Ляонин.

В 2001—2005. — мэр г. Шэньян (столица пров. Ляонин), с 2001 года — замглавы, в 2005—2007 — глава Шэньянского горкома КПК.

С дек. 2007 года — губернатор, и с 2011 года — замглавы парткома пров. Ляонин (Северо-Восточный Китай).

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130526021330/http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20120717000119&cid=20

Родившиеся в Аньшане
Главы городов Китая
Члены ЦК КПК 18-го созыва